Avaren (Europa); een nomadisch volk dat in de vroege middeleeuwen de Hongaarse steppe veroverde
 Avaren (Kaukasus); het omvangrijkste volk in Dagestan